Ольховиков — русская фамилия. Известные носители:

 Ольховиков, Александр Васильевич (1941—2015) — советский и российский подводник, контр-адмирал, Герой Советского Союза (1984).
 Ольховиков, Анатолий Иванович (1913—1965) — советский металлург, Герой Социалистического Труда (1958).
 Ольховиков, Борис Андреевич (1929—2006) — советский и российский языковед.
 Ольховиков, Николай Леонидович (1922—1987) — советский артист цирка, Народный артист СССР (1980).